Верхняя Мануйловка () — село, Мануйловский сельский совет, Козельщинский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5322083001. Население по переписи 2001 года составляло 586 человек.

Является административным центром Мануйловского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Дьяченки, Нижняя Мануйловка, Харченки и Цыбовка.

Географическое положение 
Село Верхняя Мануйловка находится на левом берегу реки Псёл, выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Нижняя Мануйловка, ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Пески.

История 
 С XVII века село входило в Голтвянскую сотню Миргородского полка. 
 Покровская церковь известна с 1774 года
 Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года

Экономика 
 ЧП «Проминь».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Известные жители  
 В 1897 и 1900 годах в селе жил Максим Горький, здесь родился его сын Максим. В Мануйловке писатель работал над рассказами «Мальва», «Супруги Орловы», «В степи», «Бывшие люди», повестью «Трое», начал писать роман «Фома Гордеев», создал очерк на украинскую тематику «Ярмарка в Голтве»
 В Верхней Мануйловке гостил украинский писатель Григор Тютюнник.
 В Верхней Мануйловке около 25 лет жил со своей большой семьёй русский художник Евграф Фёдорович Крендовский (1810 — 1870-е). Есть предположение, что художник умер и похоронен в этом селе.

Достопримечательности 
 Музей М. Горького.
 Мемориал Памяти погибшим односельчанам.

Примечания